Paramount Channel è una rete televisiva presente in più Stati, edita dalla Viacom International Media Networks con trasmissioni incentrate su film e serie televisive.

Le sue versioni sono trasmesse in:
Spagna (dal 30 marzo 2012)
Francia (dal 5 settembre 2013)
Romania (dal 14 gennaio 2014)
Ungheria (dal 14 febbraio 2014)
Russia (dal febbraio 2014)
Brasile (dal 14 novembre 2014)
Svezia (dal 16 dicembre 2014)
Polonia (dal marzo 2015)